Болотниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Болотниково — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Болотниково — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Болотниково — деревня в Островском районе Костромской области.
 Болотниково — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Болотниково — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Болотниково — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Болотниково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Болотниково — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Болотниково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.